Владимир Момчиловић (Београд, 26. мај 1946) је био југословенски и српски редитељ и сценариста.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1972. || Како (ТВ серија) || /
|-
| 1972. || Луди ујка || /
|-
| 1973. || Време Сутјеске (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Сироти мали хрчки (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Пикник на фронту (ТВ кратки филм) || /
|-
| 1973. || Јунак мог детињства || /
|-
| 1974. || Тркач (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Јастук (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Поштење (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Њурци (ТВ филм)|| /
|-
| 1974. || Мићко || /
|-
| 1974. || Драга тетка (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Драги, буди ми непознат (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Мили || /
|-
| 1975. || Мамика, хвата ме паника (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Двособна кафана (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Бориско и Наталија (ТВ кратки филм) || /
|-
| 1977. || Мала ноћна музика (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1983. || Родослов (ТВ филм) || /
|-
| 1984. || Супермаркет (ТВ серија) || /
|-
| 1986. || Смешне и друге приче (ТВ серија) || /
|-
| 1986. || Разговори стари (ТВ филм) || /
|-
| 1986. || Малбашић (ТВ филм)|| /
|-
| 1986. || Мајмун у трамвају (ТВ кратки филм) || /
|-
| 1986. || Кружна путовања || /
|-
| 1986. || Крсташки рат у Југовцу (ТВ филм) || /
|-
| 1986. || Исправка судског клуподера (ТВ филм) || /
|-
| 1986. || Бошко миш и Бошко човек (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || Звездана прашина 2 (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1991. || Контрабас (ТВ филм) || /
|-
| 1995. || Варткес Баронијан || /
|-
| 1998. || Британски гамбит (ТВ филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2003. || Сећање на Чкаљу (ТВ документарни филм) || /
|-
| 2007. || Увођење у посао (ТВ филм)|| /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1972. || Како (ТВ серија) || /
|-
| 1973. || Сироти мали хрчки (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Пикник на фронту (ТВ кратки филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1946.
Југословенски редитељи
Српски сценаристи
Југословенски сценаристи
Београђани на филму
Српски телевизијски редитељи